

Жінки 
 Воронкіна Тетяна Миколаївна — заслужений економіст України.

Чоловіки 
 Воронкін Артем Анатолійович (* 1986) — російський футболіст.
 Воронкін Михайло Спиридонович (1923—2016) — доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки Республіки Саха (Якутія).

Див. також 
 Воронін

Примітки